Auva steht für:
 Auva (Finnland), Insel bei Nådendal, Turku, Finnland
 Lough Auva, See im County Donegal, Ulster, Irland

Siehe auch:
 AUVA

Abkürzung